Rosborough est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1843-1913), chirurgien ophtalmique irlandais
 (né en 1944), entraineur américain de basket-ball 
, humoriste et actrice américaine
 (1888-1981), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse

Voir aussi

Homonymie de patronyme